Svek kan avse:

 Svek (pjäs) – pjäsen handlar om äkta paret Jerry och Emma och hennes kärleksaffär med Jerrys bäste vän Robert. 
 Svek (skivbolag) – numerala nedlagt Svenskt houseskivbolag.